Geografia:
 Calpe, denomincació castellana de Calp, ciutat del País Valencià.
 Calpe (pilar), antic nom del penyal de Gibraltar, una de les columnes d'Hèrcules.
 Biografies:
 Jordi Calpe i Carbonell, polític català i alcalde dels Hostalets de Pierola.
 Josep Ribot i Calpe (Barcelona, 1888 - 1974), dibuixant i il·lustrador català